Озерецковский — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Озерецковский, Василий Иванович (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Озерецковский, Геннадий Евгеньевич (1895—1977) — писатель и общественный деятель Русского зарубежья, эмигрант
 Озерецковский, Кузьма Яковлевич (? — 1773) — переводчик, писатель, священник
 Озерецковский, Николай Яковлевич (1750—1827) — русский естествоиспытатель
 Озерецковский, Павел Яковлевич (1758—1807) — первый обер-священник армии и флота
 Озерецковский, Пётр Александрович (1889—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Озерецковский, Яков Николаевич (1801—1864) — русский дипломат, писатель, путешественник